Tramacastiel kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Tramacastiel (kommunhuvudort), Aragonien, Provincia de Teruel, 
 Tramacastiel (kommun), Aragonien, Provincia de Teruel, 

Robotskapade Spanienförgreningar